Tucuruí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Tucuruí, ort, Pará, 
 Tucuruí (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar